Западен парк може да се отнася за:

 Западен парк - голям градски парк в София, България
 „Западен парк“ – квартал на София
 „Западен парк“ - станция на Софийското метро